Songshan bezeichnet:

in der Republik China:
 den Stadtteil Songshan (松山區) der Stadt Taipeh auf Taiwan, siehe Songshan (Taipeh);

in der Volksrepublik China:
 den Stadtbezirk Songshan (松山区) der Stadt Chifeng im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Songshan (Chifeng);
 die Großgemeinde Songshan (松山镇) im Kreis Luoyang in der Provinz Fujian, siehe Songshan (Luoyang);
 die Großgemeinde Songshan (松山镇) der Stadt Panshi in der Provinz Jilin, siehe Songshan (Panshi);
 die Großgemeinde Songshan (松山镇) im Kreis Rong im Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Songshan (Rong);
 die Großgemeinde Songshan (松山镇) im Stadtbezirk Taihe in der Provinz Liaoning, siehe Songshan (Taihe);
 die Großgemeinde Songshan (松山镇) im Autonomen Kreis Tianzhu der Tibeter in der Provinz Gansu, siehe Songshan (Tianzhu);
 die Großgemeinde Songshan (松山镇) im Autonomen Kreis Ziyun der Miao und Bouyei in der Provinz Guizhou, siehe Songshan (Ziyun);
 das Straßenviertel Songshan (松山街道) der Stadt Qixia in der Provinz Shandong, siehe Songshan (Qixia);
 den Berg Song (嵩山, Sōng Shān) in der Provinz Henan, siehe Song Shan.

Siehe auch:
 Song Shan, Berg in Antarktika, siehe Gneiss Peak